Mukhtar (càrrec) fou un funcionari otomà i després d'algun dels països successors de l'imperi, que era el cap d'una mahalla o un poble. El càrrec apareix el 1829. Van subsistir a Síria (sota mandat francès i fins vers el 1950), a Transjordània i a Palestina (fins a 1948)
 Al-Mukhtar ibn Abi-Ubayd ath-Thaqafí, (622-687) revolucionari alida que dominà Kufa del 685 al 687 
 Al-Mukhtar ibn Awf al-Azdí, o Abu-Hamza, revolucionari kharigita nadiu de Bàssora, tot i que va operar al Hijaz, principalment a la Meca.
 Ahmet Muhtar Paixà, (Bursa, 1839 - Istanbul, 1919), general i home d'estat otomà.
 Mahmut Muhtar Paixà (Istanbul, 1867 - 1935), militar i home d'estat otomà
 Úmar Mukhtar, cap de la resistència als italians a Tripolitana.